Astorga steht für:
 Astorga, Stadt in der Provinz Kastilien-León, Spanien
 Bistum Astorga, Diözese mit Sitz in Astorga, Spanien
 Astorga (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 die Oper „Astorga“ (1866) von Johann Joseph Abert
 Astorga (Comarca), Comarca in der Provinz León der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León

Astorga ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Izepon Astorga (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Emanuele d’Astorga (1680–1757), italienischer Adliger und Komponist
 José Ramón Astorga Salinas (1831–1906), chilenischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Santiago de Chile
 Manuel Astorga (* 1937), chilenischer Fußballspieler
 Nora Astorga (* circa 1948; † 1988), Untergrundkämpferin in der Nicaraguanischen Revolution 1979, Juristin, Politikerin, Richterin und Botschafterin
 Romeo Tovar Astorga (* 1940), salvadorianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santa Ana
 Turibius von Astorga († 460), Bischof von Astorga

Siehe auch:
 Markgraf von Astorga, ein spanischer Adelstitel
 Meister von Astorga, Notname eines spanischen Malers, tätig zu Beginn des 16. Jahrhunderts